Лас Ладерас има више значења:

 Лас Ладерас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Ладерас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Ладерас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Ладерас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику